Шпалери — рулонний матеріал із різною основою та різним декоративним покриттям, який кріпиться до поверхні стін за допомогою клею.
 Шпалери (комп'ютер) — зображення тла стільниці комп'ютера.
 Шпалери — інша назва гобеленів.
 Шпалери (садово-паркові) — рами, до яких прив'язують дерева або кущі, щоб надати їм потрібної форми.
 Шпалери — ряди, шеренги людей (переважно військових) обабіч шляху, вулиці тощо.